Henri XIX de Reuss-Greiz, né le  à Offenbach et mort le  à Greiz, est souverain de la principauté de Reuss branche aînée de 1817 à sa mort.

Biographie 
Henri XIX, né à Offenbach-sur-le-Main, le , est le deuxième fils du prince Henri XIII et de son épouse Wilhelmine-Louise de Nassau-Weilbourg. Il succède à son père à sa mort, le .

À sa mort sans héritier mâle, son frère cadet Henri XX lui succède.

Mariage et descendance 
Le , Henri XIX se marie à Prague avec Gasparine de Rohan-Rochefort (1798-1871), troisième fille du prince Charles-Louis Gaspard de Rohan-Rochefort. 
Le couple est parent de deux filles :

 Louise de Reuss-Greiz, née le  à Greiz et morte à Ernstbrunn, Basse-Autriche, le , elle épouse en premières noces à Greiz le  le prince Édouard de Saxe-Altenbourg (1804-1852), puis en secondes noces à Greiz, le  Henri IV futur prince régnant (1878) de la branche cadette de Reuss-Köstritz, dont postérité des deux unions ; 

 Élisabeth de Reuss-Greiz, née le  à Greiz et morte à Berlin le , elle épouse à Greiz le , Charles-Egon III de Fürstenberg (1820-1892), dont postérité.

Références

Bibliographie 
 .

Liens externes 

Henri 19
Henri 19
Naissance en mars 1790
Naissance à Offenbach-sur-le-Main
Décès en octobre 1836
Décès à Greiz
Décès dans la principauté Reuss branche aînée
Décès à 46 ans
Principauté Reuss branche aînée
Prince de Reuss branche aînée